Matovič je příjmení, které nesou
 Igor Matovič, slovenský politik
 Peter Matovič, slovenský fotbalista
 Richard Matovič, slovenský fotbalový trenér